Esistono più comuni francesi con questo nome

Canteloup – Calvados
Canteloup – Manica